Aleksandar Veliki
 Aleksandar III., papa
 Aleksandar III., ruski car
 Aleksandar III. od Imeretije